Diamond Dogs Tour — концертный тур Дэвида Боуи, проходивший по территории Северной Америки в 1974 году, с целью продвижения альбома «Diamond Dogs». Финальная часть тура получила негласное название The Soul Tour, так как в неё вошли несколько песен из будущего альбома музыканта — Young Americans.

Состав музыкантов 
Июнь—июль
 Дэвид Боуи — вокал
 Эрл Слик — гитара
 Майкл Кэймен — электронное пианино, гобой, синтезатор Moog
 Майк Гарсон — фортепиано, меллотрон
 Дэвид Сэнборн (англ.) — альт-саксофон, флейта
 Ричард Грандо — баритон-саксофон, флейта
 Херби Флауэрс (англ.) — бас-гитара
 Тони Ньюман (англ.) — ударные
 Пабло Розарио — перкуссия
 Гай Андрисано — бэк-вокал
 Уоррен Пис — бэк-вокал

Сентябрь
 Дэвид Боуи — вокал
 Эрл Слик — гитара
 Карлос Аломар — ритм-гитара
 Майк Гарсон — фортепиано, меллотрон
 Дэвид Сэнборн — альт-саксофон, флейта
 Ричард Грандо — баритон-саксофон, флейта
 Дуг Рауч (англ.) — бас-гитара
 Грег Эррико — ударные
 Пабло Розарио — перкуссия
 Гай Андрисано — бэк-вокал
 Уоррен Пис — бэк-вокал
 Ава Черри — бэк-вокал
 Робин Кларк (англ.) — бэк-вокал
 Энтони Хайнтон — бэк-вокал
 Дайана Самлер — бэк-вокал
 Лютер Вандросс — бэк-вокал

«The Soul/Philly Dogs Tour» — Октябрь—декабрь
 Дэвид Боуи — вокал
 Эрл Слик — гитара
 Карлос Аломар — ритм-гитара
 Майк Гарсон — фортепиано, меллотрон
 Дэвид Сэнборн — альт саксофон, флейта
 Эмир Касан — бас-гитара
 Деннис Дэвис (англ.) — ударные
 Пабло Розарио — перкуссия
 Уоррен Пис — бэк-вокал
 Ава Черри — бэк-вокал
 Робин Кларк — бэк-вокал
 Энтони Хайнтон — бэк-вокал
 Дайана Самлер — бэк-вокал
 Лютер Вандросс — бэк-вокал

Расписание концертов

Список песен 
Из альбома Space Oddity
 «Space Oddity»
 «Memory of a Free Festival»
Из альбома The Man Who Sold the World
 «The Width of a Circle»
Из альбома Hunky Dory
 «Changes»
Из альбома The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars
 «Moonage Daydream»
 «Suffragette City»
 «Rock 'N' Roll Suicide»
Из альбома Aladdin Sane
 «Aladdin Sane»
 «Drive-In Saturday»
 «Panic in Detroit»
 «Cracked Actor»
 «Time»
 «The Jean Genie»
Из альбома Pin Ups
 «Sorrow» (оригинальное исполнение — The McCoys, авторы — Bob Feldman, Jerry Goldstein и Richard Gottehrer)
Из альбома Diamond Dogs
 «Diamond Dogs»
 «Sweet Thing»
 «Candidate»
 «Sweet Thing (Reprise)»
 «Rebel Rebel»
 «Rock 'N' Roll With Me»
 «1984»
 «Big Brother»
 «Chant of the Ever Circling Skeletal Family»
Из альбома Young Americans
 «Young Americans»
 «Win»
 «Somebody Up There Likes Me»
 «Can You Hear Me?»

Прочие песни 
 «All the Young Dudes» (из сингла All the Young Dudes, оригинальное исполнение — группа Mott the Hoople, автор песни — Дэвид Боуи)
 «Footstompin’» (оригинальное исполнение — Андре Коллинз, авторы песни — Андре Коллинз и Энд Рэнд)
 «Here Today, Gone Tomorrow» (из альбома Observations in Time группы Ohio Players, авторы песни — Leroy Bonner, Joe Harris, Marshall Jones, Ralph Middlebrooks, Dutch Robinson, Clarence Satchell and Gary Webster)
 «It’s Gonna Be Me» (из материала к альбому Young Americans, позже появился как бонус-трек на переизданиях альбома)
 «John, I’m Only Dancing» (неальбомный сингл John, I'm Only Dancing)
 «Knock On Wood» (из альбома Knock on Wood Эдди Флойда, авторы песни — Эдди Флойд и Стив Краппер, песня была издана как сингл из альбома David Live)

Концертные туры Дэвида Боуи
Концертные туры 1974 года